Dausien ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Dausien (* 1957), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ulrich Dausien (* 1957), deutscher Unternehmer